Старгард-Щециньски (нем. Stargard in Pommern)
Бург-Старгард (нем. Burg Stargard, до 1929: Stargard) 
Старогард-Гданьский (нем. Preußisch Stargard)